Жарки — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Михайловской волости.

География 
Расположена в 25 км к юго-западу от райцентра Локня, в 3 км к востоку от озера Алё (Миритиницкого).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 123 жителя.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Миритиницкой волости.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района